Celsa steht für:

 Celsa (Toskana), Dorf in der Gemeinde Sovicille in der Toskana
 Celsa (Sizilien), Dorf auf Sizilien, südwestlich von Monreale
 antike Stadt in Hispania Tarraconensis, heute Velilla de Ebro in der spanischen Provinz Saragossa
 Celsa (Unternehmen), spanisches Montanunternehmen

CELSA ist Abkürzung für:
 Centre d’études littéraires et scientifiques appliquées, bis 1985 Name der École des hautes études en sciences de l’information et de la communication, französische Grande école für Information und Kommunikation in Paris

CELSA